Reto Suri, né le  à Zurich, est un joueur de hockey sur glace professionnel suisse. Il évolue avec le club suisse EV Zoug en Ligue nationale A depuis 2012.

Carrière en club 
Reto Suri évolue d'abord avec les moins de 20 ans des Kloten Flyers avant d'intégrer la première équipe en 2007, en Ligue nationale A. Il joue pour le Genève-Servette HC entre 2008 et 2010, et est entre-temps prêté au Lausanne HC en Ligue nationale B. Suri joue ensuite pour les Rapperswil-Jona Lakers à nouveau en LNA entre 2010 et 2012. La saison 2010-2011 est sa saison la plus productive jusque-là puisqu'il marque 18 buts en 59 matches. Depuis 2012, il évolue au EV Zoug.

Carrière internationale 
Après avoir joué pour les équipes des moins de 18 ans, moins de 19 ans et moins de 20 ans, Reto Suri dispute son premier match avec l'équipe nationale suisse pendant la saison 2010-2011. Il est sélectionné son premier Championnat du monde en 2013, en Suède et en Finlande. Il s'y distingue en marquant deux fois en tir de barrage à la fin du match contre le Canada, et en faisant ainsi gagner son équipe. Avec un total de 5 buts, il devient vice-champion du monde. Le , il signe un contrat d'entrée de deux saisons avec le Lightning de Tampa Bay valide à partir de la saison 2014-2015.

Statistiques 

|2006-2007||Kloten Flyers U20||Juniors Élites A||40||22||25||47||155||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="3"|2007-2008||Kloten Flyers||LNA||16||1||1||2||2||5||0||0||0||2
|-
|Suisse -20 ans||LNB||8||3||7||10||6||-||-||-||-||-
|-
|Kloten Flyers U20||Juniors Élites A||23||22||32||54||66||4||2||3||5||10
|-
|rowspan="4"|2008-2009||Genève-Servette HC||LNA||22||2||3||5||10||4||1||0||1||0
|-
|Lausanne HC||LNB||23||2||2||4||12||8||0||0||0||0
|-
|Suisse -20 ans||LNB||6||0||2||2||14||-||-||-||-||-
|-
|Genève-Servette HC U20||Juniors Élites A||4||2||5||7||6||3||5||3||8||32
|-
|2009-2010||Genève-Servette HC||LNA||47||4||4||8||24||20||5||4||9||35
|-
|2010-2011||Rapperswil-Jona Lakers||LNA||49||17||13||30||57||10||1||3||4||8
|-
|2011-2012||Rapperswil-Jona Lakers||LNA||50||11||12||23||59||5||3||1||4||2
|-
|2012-2013||EV Zoug||LNA||46||14||11||25||34||14||9||5||14||20

|2007 ||  Suisse -18 ans|| CM -18 ans
| 6 || 1 || 0 || 1 || 4 || 
|-
|2008 ||  Suisse -20 ans||CM -20 ans
| 6 || 2 || 2 || 4 || 0 || 
|-
|2012 || EV Zoug || Trophée européen
| 8 || 3 || 5 || 8 || 6 ||  de la division ouest
|-
|2013 ||  Suisse||CM
| 10 || 5 || 3 || 8 || 8 ||  Médaille d'argent

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en mars 1989
Naissance à Zurich
Sportif zurichois
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du EHC Kloten
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du Lausanne HC
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du EV Zoug
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquant de hockey sur glace